Си́тон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ситон, Анна (род. 1964) — американская гребчиха.
 Ситон, Джордж (1911—1979) — американский сценарист, драматург, кинопродюсер, кино- и театральный режиссёр .
 Ситон, Майкл (род. 1996) — ямайский футболист.
  (1923—2007) — британский математик, физик-атомщик и астроном.
 Ситон, Фред (1909—1974) — американский политик, министр внутренних дел США (1956—1961).

  — пэрский титул в Великобритании.
 Джон Колборн, 1-й барон Ситон (1778—1863).

Топонимы 
Англия
  — городок в Девоне.
  — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшире.
  — деревня в Камбрии.
  — деревня в Корнуолле.
  — деревня в Ратленде.

  — деревня в Тайн-энд-Уире.
  — приход в Нортамберленде.
  — деревня в Нортамберленде.
  — курорт в Хартлпуле.
  — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшире.
  — деревня в Нортамберленде.

Прочие страны
  — пригород Аделаиды, Австралия.
  — пригород Пикеринга, Онтарио, Канада.
  — деревня в Иллинойсе, США.

Ж/д станции Англии 
  (1868—1966) — в Девоне.
  (1860—1966) — в Девоне.
  (1888—1962) — в Камбрии.
  (1851—1966) — в Нортгемптоншире.

См. также 
 Ситония (значения)
 Сетон